Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Бахрейну (Західна Азія). 

Із 18 зазначених у таблиці видів, 4 є уразливими, 1 перебуває в стані близькому до уразливого.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Бахрейн
Списки:Бахрейн